Chavoix est le nom porté par trois députés français :
 Jean-Baptiste Chavoix (1738-1818), député du tiers état aux États généraux de 1789 par la sénéchaussée de Limoges ;
 Jean-Baptiste Chavoix (1805-1881), député de la Dordogne ;
 Henri François Chavoix (1844-1928), neveu du précédent, député de la Dordogne.